Svenska inomhusmästerskapen i friidrott 2016 var uppdelat i  
 Stora Inne-SM den 27 till 28 februari i Atleticum i Malmö samt
 Inne-SM Mångkamp  den 12 till 13 mars i Friidrottens Hus i Göteborg

Tävlingen var det 51:a svenska inomhusmästerskapet.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Kommentarer

Källor

Fotnoter 

Friidrott i Sverige 2016
Friidrottstävlingar
Inomhus 2016
Friidrottsåret 2016
Friidrott i Sverige
Sportevenemang i Göteborg
Sport i Malmö